Cabasson est un patronyme porté notamment par :

 Armand Cabasson (né en 1970), psychiatre et écrivain de roman policier historique, de littérature générale, de fantastique et de fantasy ;
 Guillaume Cabasson (1814 -1884), peintre, graveur et professeur d'art français ;
 Joseph-Marius Cabasson (1841-1920), peintre aquarelliste provençal.

Cabasson est également le nom d'un hameau, dans la commune de Bormes-les-Mimosas (Var).